Кубок Ирландии по футболу 2013 года () — 90-й розыгрыш Кубка Ирландии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2013
Спорт в Ирландии в 2013 году
Ирландия